Lime Ridge kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lime Ridge (Pennsylvania)
Lime Ridge (Wisconsin)